Merón puede referirse a:

en España 
 Playa de Merón, en San Vicente de la Barquera;
 Playa de Merón, en Villaviciosa;

en Israel 
 Merón;
 Monte Merón.